Барио де Сан Мигел има више значења:

 Барио де Сан Мигел, Посито дел Олвидо (Окојоакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Сан Мигел (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Сан Мигел, Камино а Ваље Ермосо (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де Сан Мигел (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Барио де Сан Мигел (Санта Марија Јавесија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио де Сан Мигел (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Барио де Сан Мигел (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику